Лебяжий (белор. — Лебядзіны) — микрорайон в составе Центрального района Минска. Новая многоэтажная застройка по соседству с районом Веснянка и рынком в Ждановичах.

География 
С северной стороны район граничит с зоной отдыха Дрозды, где находятся городские оборудованные пляжи, водоем, зелёная зона, аквапарк. С восточной стороны расположена «Минск-Арена», с западной — природный государственный и биологический заказник в границах города, где гнездится более 20 видов птиц и других представителей флоры и фауны, с южной стороны расположен Торговый центр «Ждановичи» и микрорайоны Каменная Горка и Масюковщина.

Микрорайон расположен в границах ул. Нарочанская — пр. Победителей — ул. Ратомская — ул. Камайская.
Важной особенностью микрорайона является объединение стилобатом, который создает четкую архитектурную линию и выделяет пешеходную зону.

Структура района 

На сегодняшний день микрорайон состоит из трех основных частей: первая идет вдоль проспекта Победителей, вторая примыкает к бывшей деревне Ржавец, и третья — расположена между деревней и улицей Нарочанской.

Основные улицы:
 проспект Победителей (его часть);
 ул. Нарочанская;
 ул. Ржавецкая (территория бывшей деревни Ржавец);
 ул. Мястровская;
 ул. Ильянская;
 ул. Камайская.

 ул. Ратомская
 ул. Княгининская

А также:

 ул. Вилейская
 пер. Ржавецкий
 пер. Баторинский

Инфраструктура

Образование 

 Детские сады

 Детский сад № 28;
 Детский сад № 32; 

 Школы

 Средняя школа № 32;

В границах микрорайона продолжается массовое строительство жилья и объектов культуры. Уже сегодня здесь располагаются:

 Гостиница «Славянская»
 Гостиница экономкласса «Спорт-Тайм»
 Продовольственный магазин «Евроопт»
 Продовольственный магазин «Виталюр»
Жители района активно пользуются услугами расположенного неподалеку аквапарка «Лебяжий» и «Минск-Арены», которая является крупнейшей в стране спортивной площадкой для проведения хоккейных матчей и зрелищных мероприятий.

Общественный транспорт

Минская городская электричка: Лебяжий (платформа)

По Проспекту победителей

Автобус 

 44 — Станция Ждановичи — ДС Карастояновой
 119с — Аквапарк — Вокзал
 136 — Оздоровительный центр Ждановичи — ДС Карастояновой

Маршрутное такси 

 1056 —ТЦ Ждановичи — ДС Чижовка-1
 1119 — Ж/д станция Ждановичи — Степянка

По улице Нарочанской

Автобус 

 1 — ДС Веснянка — Вокзал
76э -ТЦ Ждановичи - ДС Нестерова

 89э — ДС Уручье-2  — ТЦ Ждановичи

 133 —ДС Карбышева — ДС Веснянка

Троллейбус 

 10 — ДС Малиновка-4 — ДС Веснянка

Маршрутное такси 

 1051 — Комаровский рынок — Станция Ждановичи
 1073 — ДС Серова  — ТЦ Ждановичи
 1097 — ДС Ангарская-4  — ТЦ Ждановичи

По улице Тимирязева

Автобус 

11 - ДС Веснянка - Маршала Лосика
76э -ТЦ Ждановичи - ДС Ангарская-4

 89э —ТЦ Ждановичи - ДС Уручье-2 
130 - ТЦ Ждановичи - ДС Одоевского
151э -ТЦ Ждановичи - ДС Серебрянка

Маршрутное такси 

 1051 — Комаровский рынок — Ж/д станция Ждановичи
 1056 — ДС Чижовка-1  — ТЦ Ждановичи
1073 — ДС Серова  — ТЦ Ждановичи
 1097 — ДС Ангарская-4  — ТЦ Ждановичи

По улице Княгинской

Автобус 

 73 — ДС Серова  — Лебяжий (Улицы:Княгининская. Камайская. Ратомская. Мястровская)

Маршрутное такси 

 1056 — ДС Чижовка-1  — ТЦ Ждановичи

Ссылки 
 Новости микрорайона Лебяжий
 Застройка микрорайона «Лебяжий»
 Московские новостройки в Лебяжьем

Минск
Микрорайоны Минска